Onderdistrict in Indonesië
 Kesamben (onderdistrict van Blitar), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Kesamben (onderdistrict van Jombang), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kesamben (plaats in Blitar), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Kesamben (plaats in Jombang), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Kesamben (Ngajum), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Kesamben (Ngoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Kesamben (Plumpang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Kesamben, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java